Le Serment, cinquième tome de la série littéraire Chroniques des temps obscurs de Michelle Paver, paru en 2008 ;
 Le Serment, quatrième tome de la série de bande dessinée Le Décalogue de Frank Giroud et TBC, paru en 2001 ;
 Le Serment, téléfilm français de Roger Kahane, sorti en 1985 ;
 Le Serment, mini-série britannique, diffusée en 2011.